Damery (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Damery (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia